Björn Sieber – sciatore alpino austriaco
 Christoph Sieber – ex velista austriaco
 Christopher Sieber – attore statunitense
 Lothar Sieber – militare e aviatore tedesco